Стреле́цкое се́льское поселе́ние — упразднённое муниципальное образование в Яковлевском районе Белгородской области Российской Федерации.

Административный центр — село Стрелецкое.

19 апреля 2018 года упразднено при преобразовании Яковлевского района в городской округ.

География 
Расположено юго-западной части района, в 22 километрах от районного центра - города Строитель и 35 километрах от областного центра города Белгорода. 

Ближайшая железная дорога, расстояние до которой 7 километров, находится в поселке Томаровка. .

История 
История создания сел поселения уходит своими корнями во времена существования города-крепости Карпов, жители которого в основном занимались охраной города от набегов крымских татар и других иноземцев. Это были служилые люди, которые первыми образовали в 1646 году жилые слободы: Стрелецкую, Пушкарскую, Драгунскую. Названия сел пошло от стрельцов, которых было  418, пушкарей - 49, драгун - 350 человек. Население сел, выполняя сторожевую службу, занималось сельским хозяйством и различного рода ремеслами.

Георгиевская церковь в селе Стрелецком построена в 1876 году. В ней было два престола: первый - в честь святого великомученика Георгия Победоносца, второй - в честь бессребреников Касьмы и Дамиана. Успенская церковь в селе Пушкарном построена в 1868 году. Церковь в селе Стрелецком разрушена, в селе Пушкарном восстановлена и реставрирована, в настоящее время в ней проводятся службы, является памятником архитектуры XIX века.

Села были вотчинами дворян, у которых до отмены крепостного права было по несколько десятков душ крепостных крестьян. Крестьяне в основном занимались земледелием и садоводством (поместье Гетмана в х. Красное Подгороднее). В село Красный Отрожек отселялись сыновья из больших семей. Они и основали это село, так же образовались хутора Домнино и Степное..

Стрелецкое сельское поселение образовано 20 декабря 2004 года в соответствии с Законом Белгородской области № 159.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 6 населённых пунктов:

Инфраструктура 
 средняя общеобразовательная школа;
 детский сад;
 2 отделения связи;
 филиал Яковлевского отделения Сбербанка России;.

Культура 
Стрелецкий Дом культуры, 2 сельских клуба, 3 библиотеки .

В 1990 году открыт памятник воинам, погибшим  в годы Великой Отечественной войны на площади возле Стрелецкого Дома культуры .

На территории поселения проходит ежегодный историко-патриотический фестиваль "Дикое поле".:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Яковлевского района

Муниципальные образования Яковлевского района Белгородской области
Упразднённые сельские поселения Белгородской области
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году